French Open 2015 byl 114. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 24. května až 7. června 2015. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, když probíhal na otevřených dvorcích Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se do profesionálního okruhu mužů ATP World Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Singlový titul v soutěži mužů obhajoval rekordman s počtem devíti vítězství Rafael Nadal ze Španělska, který vyhrál předešlých pět ročníků. Ve čtvrtfinále však nestačil na světovou jedničku Srba Novaka Djokoviće a utržil tak teprve druhou pařížskou porážku za jedenáct odehraných ročníků, v nichž zaznamenal 70 výher. Ženský titul obhajovala ruská světová dvojka Maria Šarapovová, kterou v osmifinále vyřadila Češka Lucie Šafářová.

114. ročník 

114. ročník se odehrával na osmihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly v soutěžích mužských a ženských dvouher i čtyřher, smíšené čtyřhry, dvouhry a čtyřhry juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Probíhaly také soutěže legend.

V areálu s více než dvaceti antukovými dvorci se rozhodující utkání závěrečné fáze odehrály na třech hlavních stadionech, kterými byly Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen a Court 1.

Vítězové 
V mužské dvouhře triumfovala turnajová osmička Švýcar Stan Wawrinka. Jednalo se o jeho první trofej z French Open a celkově druhou kariérní trofej v této tenisové kategorii.

Ženskou dvouhru ovládla světová jednička Serena Williamsová ze Spojených států. Jednalo se o její třetí titul z pařížského grandslamu (první: 2002) a celkově jubilejní dvacátou kariérní trofej v této tenisové kategorii.

V mužské čtyřhře získal titul chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo. Pro oba tenisty se jednalo o jejich premiérový grandslamový titul z této kategorie.

Ženskou čtyřhru opanovala sedmá nasazená americko-česká dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová. Obě šampiónky získaly druhý společný grandslamový titul, když poprvé triumfovaly na začátku sezóny v australském Melbourne, a jako sedmý pár open éry vyhrály úvodní dva grandslamy roku.

Smíšenou čtyřhru vyhrála druhá nasazená dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Mike Bryan ze Spojených států. Matteková-Sandsová si tak připsala druhý mixový titul a pro Bryana to byla čtvrtá trofej ze smíšené soutěže grandslamu.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Stan Wawrinka – 62 /  Serena Williamsová – 60;
 Nejrychlejší podání:  Samuel Groth – 235 km/h /  Serena Williamsová – 202 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Jack Sock – 33 /  Serena Williamsová – 34;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  João Souza – 85 ze 108 (79 %) /  Sara Erraniová – 301 ze 358 (85 %)
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Stan Wawrinka – 314 ze 398 (79 %) /  Sabine Lisická – 68 z 92 (74 %)
 Nejvíce zreturnovaných prvních podání:  Andy Murray – 167 /  Serena Williamsová – 159
 Nejlepší procentuální úspěšnost druhého podání:  Fernando Verdasco – 49 ze 70 (70 %) /  Taylor Townsendová – 14 z 20 (70 %)
 Nejvíce zreturnovaných druhých podání:  Stan Wawrinka – 159 /  Lucie Šafářová – 130
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray – 38 /  Serena Williamsová – 37
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 39 míčů a byla odehrána ve finálovém utkání mezi Novakem Djokovićem a Stanem Wawrinkou za stavu 0–0 a výhoda Wawrinka, který výměnu vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 32 míčů a byla odehrána mezi Alison Riskeovou a Sarou Erraniovou v prvním kole za stavu 1–4 a 40–15 z pohledu Riskeové, která výměnu vyhrála.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2015 byl proti předešlému ročníku navýšen o tři miliony eur a dosahoval výše 28 028 600 eur. Vítězové mužské a ženské dvouhry obdrželi 1 800 000 eur, což představovalo nárůst o 9 % proti roku 2014.

{|class=wikitable style=font-size:90%;text-align:center
!colspan=12| Mužská a ženská dvouhra 
|-
!width=110 bgcolor=#ededed|Odměny
!width=100 bgcolor=#ededed|vítězové
!width=85 bgcolor=#ededed|finalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|semifinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|čtvrtfinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|16 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|32 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|64 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|128 v kole
!width=75|Q3
!width=75|Q2
!width=75|Q1
|-
!bgcolor=#ededed|hráče v kole
|
|
|145 000 €
|85 000 €
|50 000 €
|27 000 €
|12 000 €
|6 000 €
|3 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|
|bgcolor=#ededed| 1 800 000 €
|bgcolor=#ededed| 900 000 €
|bgcolor=#ededed| 900 000 €
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed| 

|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2014
|bgcolor=#ededed| 9,09 %
|bgcolor=#ededed| 9,09 %
|bgcolor=#ededed| 9,09 %
|bgcolor=#ededed| 13,64 %
|bgcolor=#ededed| 16,00 %
|bgcolor=#ededed| 18,06 %
|bgcolor=#ededed| 19,05 %
|bgcolor=#ededed| 12,50 %
|bgcolor=#ededed| 9,09 %
|bgcolor=#ededed| 9,09 %
|bgcolor=#ededed| 9,09 %
|-
!colspan=12| Mužská a ženská čtyřhra 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|450 000 €
|225 000 €
|112 500 €
|61 000 €
|33 000 €
|18 000 €
|9 000 €
|rowspan=3 colspan=4 |
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|450 000 €
|bgcolor=#ededed|225 000 €
|bgcolor=#ededed|225 000 €
|bgcolor=#ededed|244 000 €
|bgcolor=#ededed|264 000 €
|bgcolor=#ededed|288 000 €
|bgcolor=#ededed|288 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2014
|bgcolor=#ededed| 12,50 %
|bgcolor=#ededed| 12,50 %
|bgcolor=#ededed| 12,50 %
|bgcolor=#ededed| 10,91 %
|bgcolor=#ededed| 6,45 %
|bgcolor=#ededed| 5,88 %
|bgcolor=#ededed| 5,88 %
|-
!colspan=12| Smíšená čtyřhra 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|114 000 €
|57 000 €
|28 000 €
|15 000 €
|8 000 €
|4 000 €
|rowspan=3 colspan=5 |
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|114 000 €
|bgcolor=#ededed|57 000 €
|bgcolor=#ededed|56 000 €
|bgcolor=#ededed|60 000 €
|bgcolor=#ededed|64 000 €
|bgcolor=#ededed|64 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2014
|bgcolor=#ededed| 3,64 %
|bgcolor=#ededed| 2,70 %
|bgcolor=#ededed| 0,90 %
|bgcolor=#ededed| 7,14 %
|bgcolor=#ededed| 6,67 %
|bgcolor=#ededed| 6,67 %
|-
!colspan=12|  Dvouhra vozíčkářů 
|-
!bgcolor=#ededed|hráče v kole
|28 000 €
|14 000 €
|7 000 €
|4 000 €
|rowspan=3 colspan=7 |
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|28 000 €
|bgcolor=#ededed|14 000 €
|bgcolor=#ededed|14 000 €
|bgcolor=#ededed|16 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2014
|bgcolor=#ededed| 27,27 %
|bgcolor=#ededed| 27,27 %
|bgcolor=#ededed| 16,67 %
|bgcolor=#ededed| 14,29 %
|-
!colspan=12|  Čtyřhra vozíčkářů 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|8 000 €
|4 000 €
|2 400 €
|rowspan=3 colspan=8 |
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|8 000 €
|bgcolor=#ededed|4 000 €
|bgcolor=#ededed|4 800 €
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2014|bgcolor=#ededed| 14,29 %
|bgcolor=#ededed| 14,29 %
|bgcolor=#ededed| 14,29 %
|-
!colspan=12|Celková dotace = 28 028 600 € (+ 12,03 %)
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

 Ženy 

 Dospělí 
 Dvouhra mužů 

 Dvouhra žen 

 Čtyřhra mužů 

 Smíšená čtyřhra 

 Junioři 
 Dvouhra juniorů 

 Čtyřhra juniorek 

 Legendy 
 Čtyřhra legend do 45 let 

 Čtyřhra legend nad 45 let 

 Ženská čtyřhra legend 

 Vozíčkáři 
 Dvouhra vozíčkářů 

{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). USTA je přidělil Francesi Tiafoeovi a Louise Chiricové. Australský svaz zvolil Thanasise Kokkinakise.

Smíšená čtyřhra 
  Julie Coinová /  Nicolas Mahut
  Clothilde de Bernardiová /  Maxime Hamou
  Stéphanie Foretzová /  Édouard Roger-Vasselin
  Mathilde Johanssonová /  Adrian Mannarino
  Alizé Limová /  Jérémy Chardy
  Chloé Paquetová /  Benoît Paire

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015